Нюренберг — єврейське прізвище.

Відомі представники 

 Нюренберг Олександр Юхимович ( Ниточкін , 1905—1980) — радянський інженер-винахідник, син Фаїни Нюренберг.
 Нюренберг Амшей Маркович (1887—1979) — радянський художник і мемуарист, тесть письменника Ю. В. Трифонова.
 Нюренберг Віктор (1930—2010) — люксембурзький футболіст.
 Нюренберг Володимир Олександрович (1952—2018) — російський письменник, відомий як Володимир Шаров.
 Нюренберг Давид Маркович (1896—1964) — радянський художник, відомий також під псевдонімом Давид Девін; брат Амшея Нюренберга
 Нюренберг Олена Сергіївна (в першому шлюбі  Нейолова , у другому —  Шиловська , в третьому —  Булгакова ; 1893—1970) — радянський літератор, дружина письменника Михайла Булгакова, дочка Сергія Нюренберга.
 Неліна Ніна Олексіївна (уроджена  Нюренберг ; 1923—1966) — радянська оперна співачка (колоратурне сопрано), солістка Большого театру (1946—1957), дружина письменника Ю. В. Трифонова, дочка Амшея Нюренберга.
 Нюренберг Сергій Маркович (1864—1933) — російсько-латвійський журналіст і громадський діяч, батько Олени Булгакової і тесть письменника Михайла Булгакова.
 Нюренберг Шера Ізраїлевич (відомий як Олександр Шаров; 1909—1984) — російський радянський письменник-фантаст і дитячий прозаїк, син Фаїни Нюренберг.

Див. також 
 Нюрнберг (значення)